

Sigle 
 Young Exemplary People – marchio d'abbigliamento italiano

Codici 
 YEP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Estevan Point (Columbia Britannica) (Canada)

Musica 
 Yep – casa discografica italiana
 Yep. – album dei Propagandhi del 1995

Altro 
Yep – variante molto colloquiale dell'inglese yes.